FBY steht für:
 Fairbury (Nebraska), IATA-Code des US-amerikanischen Flughafens
 Französisch-Bayern, ehemaliges Kfz-Kennzeichen von 1949 bis 1956; siehe Liste der deutschen Kfz-Kennzeichen (historisch)

FBY